Służba zdrowia – w niektórych krajach państwowe służby odpowiedzialne za opiekę zdrowotną nad obywatelami.

Służbą zdrowia nazywano w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący wówczas system opieki zdrowotnej. Do dziś nazwę służby zdrowia noszą placówki opieki zdrowotnej MON, MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W II Rzeczypospolitej ustawa z dnia 15 czerwca 1939 roku wprowadziła definicję publicznej służby zdrowia. W początkach PRL wprowadzono termin „zakłady społeczne służby zdrowia” (na przykład ustawa z dnia 28 października 1948 roku o zakładach społecznych służby zdrowia i planowanej gospodarce w służbie zdrowia).

Reforma służby zdrowia w 1999 roku przeformułowała jej organizację i funkcjonalność. Od tego czasu nie istnieje oficjalnie pojęcie „służba zdrowia”, dalej jednak potocznie używane. Poprawne, obowiązujące przy obecnej polityce zdrowotnej, określenie to „ochrona zdrowia” oraz „system ochrony zdrowia” lub „system opieki zdrowotnej”.

Zobacz też 
 Wojskowa Służba Zdrowia

System opieki zdrowotnej w Polsce